Jméno Vlasta označuje řadu osob, věcí a míst:

 ženské křestní jméno Vlasta
 časopis Vlasta
 sídliště Vlasta ve Vršovicích v Praze 10 se stejnojmennou multifunkční budovou sloužící jako radnice